Вторая мировая война глубоко потрясла всю политическую и экономическую систему Франции. Третья республика, существовавшая с 1875 г., была ликвидирована; 10 % производительных сил Франции было разрушено, уровень производства снизился. В ходе войны начался распад её колониальной империи.

К концу войны сложилась новая политическая расстановка сил. С 3 июня 1944 г. во Франции действовало Временное правительство во главе с генералом Шарлем де Голлем, руководителем движения «Свободная Франция». Оно было признано странами антигитлеровской коалиции (в частности, Советский Союз установил с ним дипотношения 23 октября 1944 года через посольство СССР при Союзных правительствах в Лондоне).

Движение Сопротивления оказало большое влияние на формирование партийно-политической системы и на характер новой конституции. Политические партии, скомпрометировавшие себя соглашательской политикой и сотрудничеством с немецкими оккупантами, были распущены. В правительство вошли представители политических партий, принимавших участие в Сопротивлении: коммунисты, социалисты, христианские демократы и др.

Временное правительство провело ряд социально-экономических реформ. Оно повысило заработную плату, пенсии, пособия многодетным семьям. Руководители вишистского правительства Лаваль и Петен были приговорены к смертной казни (для Петена она была заменена пожизненным заключением). Национализация угольных шахт, автомобильных заводов «Рено» и других предприятий была одним из первых крупных мероприятий в сфере промышленности.

Во внутриполитической жизни Франции остро стоял вопрос о государственном устройстве. В результате противоречий с большинством Учредительного собрания де Голль 20 января 1946 г. ушёл в отставку. Главой правительства был назначен социалист Ф. Гуэн, а с июня 1946 г. — лидер Народно-республиканского движения (MRP) Ж. Бидо. В сентябре Учредительное собрание приняло проект новой конституции, который был одобрен в результате референдума.

Литература 
 Jean-Jacques Becker. Histoire politique de la France depuis 1945. Cinquième édition mise à jour. Armand Colin, Paris 1996, ISBN 2-200-01396-5.
 Ernst Weisenfeld. Frankreichs Geschichte seit dem Krieg. Von de Gaulle bis Mitterrand (= Beck’sche schwarze Reihe 218). 2. überarbeitete und ergänzte Auflage. Beck, München 1982, ISBN 3-406-08673-X.
 Les Constitutions de la France depuis 1789 (= GF 228). Présentation par Jacques Godechot. Edition mise à jour au 1er septembre 1995. Garnier-Flammarion, Paris 1995, ISBN 2-08-070228-9.

История Франции
Временные правительства Франции
Появились в 1944 году во Франции